Натан Джаваи (; род. 10 ноября 1986 года в Сиднее, Австралия) — австралийский профессиональный баскетболист, выступает за баскетбольный клуб «Метрополитан 92». Коренной австралиец.

Биография

Карьера

Клубная карьера 
В сезоне 2007–08 годов выступал в чемпионате Австралии, где в среднем за игру набирал 17,26 очков, делал 9,39 подборов и 1 блок-шот. При этом игрок проводил на площадке 30 минут, а процент попаданий с игры достигал 57% - по всем этим показателям Джаваи был вторым в лиге. Рекордные показатели в чемпионате Австралии: 28 очков, 18 подборов и 3 блок-шота. 
Принял участие в Драфте НБА 2008 года, где был выбран под общим 41 номером командой «Индиана Пэйсерс». Однако права на него были проданы «Торонто Рэпторс» вместе с Джермейном О’Нилом, а взамен «Индиана» получила Ти Джей Форда, Радослава Нестеровича, Марсео Бастона и возможность выбора под 17 номером на Драфте 2008 года, под которым они получили Роя Хибберта.

Вскоре после сделки «Рэпторс» объявили о подписании с Джаваи двухлетнего контракта. В команде игрок получил прозвища «Австралийский Шак» и «Бэби Шак» за внешнее сходство с Шакил О'Нилом, но Джаваи претендовал на то, чтобы не походить на него в игре. Комментаторы матчей «Рэпторс» поддержали посыл и стали называть игрока «Большой Нэйт».

17 декабря 2008 года Джаваи возобновил тренировки - до этого времени ему был предписан покой и была ограничена физическая активность - перед началом сезона тестирование обнаружило у него аномалии сердечной деятельности.

21 января 2009 года Натан дебютировал в матче против «Детройт Пистонс» на домашней арене «Детройта».

26 января 2009 года «Торонто» отправило игрока в команду Лиги развития НБА «Айдахо Стэмпид». В первом матче Натан набрал 12 очков, сделал 5 подборов и 3 блок-шота, что стало лучшим результатом в команде, а «Айдахо» со счётом 104–96 одолел «Юту Флэш». 23 марта команда вернула игрока из Лиги развития.

9 июля 2009 года Натан Джаваи в результате сделки между четырьмя клубами («Рэпторс», «Маверикс», «Мэджик» и «Гризлиз») был продан в «Даллас Маверикс». 20 октября 2009 года Джавай был продан в «Миннесоту» за дополнительную возможность выбора во втором раунде драфта 2012 года.

8 ноября 2009 года Джаваи провел одну из лучших игр в карьере в НБА, набрав 16 очков, 6 подборов в игре против «Портленд Трэйл Блэйзерс».

19 февраля 2010 года игрок вновь оказался в Лиге развития НБА, где некоторое время провёл в команде «Сью Фоллс Скайфорс». 21 февраля 2010 года команда вернула Натана, а затем 31 марта вновь отправила в Лигу развития.

18 августа 2010 года Джавам подписал годичный контракт с сербским баскетбольным клубом «Партизан».

В июне 2011 года игрок перешёл в российский чемпионат, где подписал контракт с казанским «УНИКСом».

В 2012 году Джаваи вернулся в Австралию, где подписал контракт с клубом «Каирнс Марлинс», представляющей Дивизион Квинсленда Австралийской баскетбольной ассоциации. В этом же году перешёл в «Барселону».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в других лигах

Достижения 
 Международные
 Австралия:
 Серебряный призёр чемпионата Океании : 2009
 Индивидуальные 
 Новичок года чемпионата Австралии : 2008

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Евролиги
 Профиль игрока на сайте NBA.com
 Фотогалерея Натана Джаваи на сайте «Каирнс»

Баскетболисты Австралии
Игроки «Кэрнс Тайпанс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Айдахо Стэмпид»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Су-Фолс Скайфорс»
Игроки БК «Партизан»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Барселона»
Игроки БК «Галатасарай»
Игроки БК «Андорра»
Игроки «Перт Уайлдкэтс»
Игроки БК «Метрополитан 92»